

Miejscowości w Polsce 
 Nowa Grobla – przysiółek wsi Gawłówka w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów, w sołectwie Gawłówka
 Nowa Grobla – wieś w woj. podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, w gminie Oleszyce

Miejscowości na Ukrainie
 Nowa Grobla – wieś w rejonie wołoczyskim obwodu chmielnickiego
 Nowa Grobla – wieś w rejonie wołoczyskim obwodu chmielnickiego
 Nowa Grobla – wieś w rejonie żaszkowskim  obwodu czerkaskiego 
 Nowa Grobla – wieś w rejonie borodziańskim obwodu kijowskiego 
 Nowa Grobla – wieś w rejonie brzeżańskim  obwodu tarnopolskiego
 Nowa Grobla – wieś w rejonie kalinowskim obwodu winnickiego
 Nowa Grobla – chutor wsi Zagórze Knihynickie w rejonie rohatyńskim obwodu iwanofrankiwskiego

przystanek kolejowy 
 Nowa Grobla – przystanek kolejowy w Nowej Grobli, w województwie podkarpackim

Przypisy